Jongen - een mannelijk persoon, in het algemeen een kind
Maagdelijkheid - een maagdelijke jongen is een knaap

Personen

Cees van der Knaap - een Nederlandse politicus
Nico van der Knaap - een Nederlandse komiek en tekstschrijver
Astrid van der Knaap - een Nederlandse badmintonspeelster

Zie ook
  Knapenkoor

Nederlandse of Vlaamse achternaam